Massy je název několika francouzských obcí:

Massy (Essonne) – obec v departementu Essonne
Massy (Saône-et-Loire) – obec v departementu  Saône-et-Loire
Massy (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime